Mortiers puede referirse a: 

 Mortiers, comuna francesa situada en Aisne.
 Mortiers, comuna francesa situada en Charente Marítimo.